Pascale Jeuland (née en 1987), cycliste française ;
 Yves Jeuland (né en 1968), documentariste français.